Mechowo ist der Name mehrerer Orte in Polen: 
Mechowo (Swarzędz), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen
Mechowo (Lipusz), Dorf im Powiat Kościerski in der Woiwodschaft Pommern
Mechowo (Puck) (deutsch Mechau), Dorf im Powiat Pucki in der Woiwodschaft Pommern
Mechowo (Płoty) (deutsch Zimmerhausen), Dorf im Powiat Gryficki in der Woiwodschaft Westpommern
Mechowo (Golczewo) (deutsch Dorphagen), Dorf im Powiat Kamieński in der Woiwodschaft Westpommern
Mechowo (Rymań) (deutsch Mönchgrund), Wohnplatz im Powiat Kołobrzeski in der Woiwodschaft Westpommern
Mechowo (Pyrzyce) (deutsch Megow), Dorf im Powiat Pyrzycki in der Woiwodschaft Westpommern